Mogielica (1171 m) – najwyższy szczyt Beskidu Wyspowego, w Beskidach Zachodnich

 2 potoki w Polsce
 Mogielica – potok, dopływ Kamienicy
 Mogielica – potok, dopływ Słopniczanki

 Zobacz też
 Mogilica, Mogilnica, Mogielnica